Juan Francisco Sánchez puede referirse a:

Juan Francisco Sánchez y Seixas, un militar español
Juan Francisco Sánchez (patinador), un patinador artístico argentino.